Die NBA-Saison 1980/81 war die 35. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 10. Oktober 1980 und endete am 29. März 1981. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 31. März 1981, die Mitte Mai mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Boston Celtics mit einem 4:2 in der Serie gegen die Houston Rockets sichern.  

Als 23. Team der NBA spielten die Dallas Mavericks ihre erste Saison. Aufgrund des neuen Teams kam es zu Änderungen in der Aufteilung der Mannschaften in West und Ost: Die San Antonio Spurs und die Houston Rockets waren von nun an Teil der Western Conference, die Chicago Bulls und die Milwaukee Bucks Teil der Eastern Conference.

Draft 
Der NBA-Draft 1980 fand am  10. Juni 1980 in New York City statt. An erster Position wurde Joe Barry Carroll von den Golden State Warriors gewählt.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1981 wurde am 1. Februar 1981 im Richfield Coliseum in Cleveland ausgetragen. Der Osten gewann mit 123 zu 120. Zum MVP wurde Nate Archibald gewählt.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
Most Valuable Player: Julius Erving, Philadelphia 76ers
Rookie of the Year: Darrell Griffith, Utah Jazz
Coach of the Year: Jack McKinney, Indiana Pacers
All-NBA First Team:
Larry Bird, Boston Celtics
George Gervin, San Antonio Spurs
Julius Erving, Philadelphia 76ers
Dennis Johnson, Phoenix Suns
Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
All-NBA Second Team:
Nate Archibald, Boston Celtics
Otis Birdsong, Kansas City Kings
Adrian Dantley, Utah Jazz
Marques Johnson, Milwaukee Bucks
Moses Malone, Houston Rockets
All-NBA Rookie Team:
Kelvin Ransey, Portland Trail Blazers
Darrell Griffith, Utah Jazz
Larry Smith, Golden State Warriors
Kevin McHale, Boston Celtics
Joe Barry Carroll, Golden State Warriors
NBA All-Defensive First Team:
Bobby Jones, Philadelphia 76ers
Caldwell Jones, Philadelphia 76ers
Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
Dennis Johnson, Phoenix Suns
Micheal Ray Richardson, New York Knicks
NBA All-Defensive Second Team:
Dan Roundfield, Atlanta Hawks
Kermit Washington, Portland Trail Blazers
George Johnson, San Antonio Spurs
Quinn Buckner, Milwaukee Bucks
Dudley Bradley, Indiana Pacers
Michael Cooper, Los Angeles Lakers
Dennis Johnson, Phoenix Suns

Playoffs 
In der ersten Runde traten zunächst die Teams auf den Setzlistenplätzen drei bis sechs an. Die beiden topplatzierten Teams der Conferences stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein. In der ersten Runde wurde im Best-of-Three-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
Die Saison 1980/81 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1980/81